Дебрецен:

 Дебрецен — город на востоке Венгрии.
 Дебрецен — аэропорт в 5 км к юго-западу от Дебрецена.
 «Дебрецен» — венгерский футбольный клуб из Дебрецена.